

Minihof-Liebau – comune-mercato nel Burgenland

Liebau, oggi Město Libavá – città nella regione di Olomouc
 Liebau, oggi Libina – comune nella regione di Olomouc

Liebau, oggi Lubawka – città nel voivodato della Bassa Slesia